Argentina
Dipartimento di La Capital – dipartimento della provincia di San Luis
Dipartimento di La Capital – dipartimento della provincia di Santa Fe

Pagine correlate 
Dipartimento di Capital